Sumerau ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Thaddäus von Sumerau (1697–1771) ab 1753 der erste Regierungspräsident Vorderösterreichs 
 Joseph Thaddäus von Sumerau (1749–1817), ab 1791 Regierungspräsident von Vorderösterreich in Freiburg

Siehe auch:
 Summerau